Александр Тесленко:
 Тесленко, Александр (род. 1992) — украинский и канадский боксёр-профессионал.
 Тесленко, Александр Константинович (1948—1990) — советский и украинский писатель, журналист.